L'edizione 1973-74 della DDR-Oberliga vide la vittoria finale della 1. FC Magdeburgo.

Capocannoniere del torneo fu Hans-Bert Matoul (Lokomotive Lipsia), con 20 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 1. FC Magdeburgo campione della Germania Est 1973-74.
 Chemie Leipzig e Energie Cottbus retrocesse in DDR-Liga.

Calcio nel 1973
Calcio nel 1974
1973